Kahramonhoi Todżikiston (2008) – 17. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna Regar-TadAZ Tursunzoda. Tytuł króla strzelców zdobył Numon Chakimow, który w barwach klubu Parwoz Bobodżan Gafurow zdobył 30 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
2008 w piłce nożnej
2008 w Tadżykistanie